Правило 3 секунд в баскетболе — запрет для игрока команды, владеющей мячом на чужой половине площадки, на непрерывное нахождение в пределах специально размеченной зоны под кольцом соперника более 3 секунд (при условии, что мяч в игре). Сама зона, в которой действует это правило, называется штрафной зоной. Игрок считается находящимся в трёхсекундной зоне, если хотя бы одна его нога находится в её пределах. В случае нарушения правила мяч переходит защищающейся команде. 

Исключения, при которых нарушение не фиксируется, составляют случаи, когда игрок нападения в момент истечения 3 секунд своего расположения в трёхсекундной зоне:
 пытается покинуть трёхсекундную зону;
 находится в трёхсекундной зоне непосредственно во время собственного броска или броска партнёра;
 проходит к кольцу с целью броска.
Правило было введено в баскетбол в 1936 году с целью ограничить возможность доминирующих высокорослых баскетболистов стоять всё время пребывания в нападении около чужого кольца и ждать навесную передачу. Нововведение сделало игру в позиционном нападении значительно динамичнее.

Примечания 
FIBA: OFFICIAL BASKETBALL RULES 2012 

Баскетбольные термины
Баскетбольные правила